Il giardino delle torture (Torture Garden) – film del 1967 diretto da Freddie Francis
 Torture Garden – album dei Naked City del 1990